Die Hovedserien 1952/53 war die neunte Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die fünfte Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 3. August 1952 und endete mit dem Finalspiel am 21. Juni 1953.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister wurde in einem Finalspiel zwischen den beiden Gruppensieger ermittelt. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Gruppen zum Teil neu eingeteilt.

Saison 
Der Aufsteiger Larvik TIF wurde zum ersten Mal norwegischer Meister.

Von den Aufsteigern musste nur  Ranheim IL wieder absteigen.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Statistiken 1952/53

Fußballsaison 1952/53
Eliteserien-Saison (Fußball)